

Castellar est une commune de la province de Jaén de la communauté autonome d'Andalousie.
Castellar de la Frontera est une commune de la province de Cadix de la communauté autonome d'Andalousie.
Castellar de la Muela est une commune de la province de Guadalajara de la communauté autonome de Castille-La Manche.
Castellar de la Ribera est une commune de la province de Lérida de la communauté autonome de Catalogne.
Castellar de n'Hug est une commune de la province de Barcelone de la communauté autonome de Catalogne.
Castellar de Santiago est une commune de la province de Ciudad Real de la communauté autonome de Castille-La Manche.
Castellar del Riu est une commune de la province de Barcelone de la communauté autonome de Catalogne.
Castellar del Vallès est une commune de la province de Barcelone de la communauté autonome de Catalogne.
El Castellar est une commune de la province de Teruel de la communauté autonome d'Aragon.

Castellar est une commune située dans le département des Alpes-Maritimes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Castellare-di-Casinca est une commune située dans le département de la Haute-Corse et la collectivité territoriale de Corse.
Castellare-di-Mercurio est une commune située dans le département de la Haute-Corse, la microrégion du Bozio en Castagniccia et la collectivité territoriale de Corse.

Castellar est une commune de la province de Coni dans la région du Piémont.
Castellar Guidobono est une commune de la province d'Alexandrie dans la région du Piémont.